Ланга:

Топоним 
 Ланга — река, приток озера Кишезерс.
 Ланга — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Ланга — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор.
 Ланга-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Ланга — деревня в Эстонии.

Персоналии 
 Ланга, Ян — священник, один из деятелей сербско-лужицкого возрождения.
 Ланга, Жулиу Дуарте (род. 1927) — мозамбикский кардинал.
 Ланга, Беки Уинстон Джошуа — Чрезвычайный и Полномочный посол Южно-Африканской Республики в Российской Федерации.